Эхеме ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альба-де-Тормес. Занимает площадь 17,46 км². Население — 155 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителем города считается святой Агустин.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки